Illert ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Maria Illert (1892–1966), deutscher Archivar, Bibliothekar und Kulturwissenschaftler
 Helmut Illert (1938–2021), deutscher Fernsehjournalist
 Martin Illert (* 1967), deutscher lutherischer Theologe
 Rebekka Schmitt-Illert (* 1977), deutsche Politikerin (CDU), MdL
 Ursula Illert (* 1946), deutsche Schauspielerin, Hörbuch- und Hörspielsprecherin